ELKA o Elka si può riferire a:

 Il marchio di fabbrica del produttore di elettronica per calcolatrici "lzot" bulgare. Il nome ELKA deriva da ELectronic KAlkulator (scritto in Bulgaro) e divenne il nome comune per questo tipo di dispositivi in Bulgaria. Il principale modello è l'Elka 22.
 Un nome comune di donna in Bulgaria.
Elka: un marchio di sintetizzatori di Generalmusic.